King of the Kill — четвёртый студийный альбом канадской трэш-метал-группы Annihilator, выпущенный 10 октября 1994 года. Это первый альбом коллектива, выпущенный не на Roadrunner Records, а также первый альбом Annihilator, на котором вокальные партии исполнил лидер группы Джефф Уотерс. Им также были записаны партии всех гитар и бас-гитары.

Большая часть гитарных ритм- и соло-партий были записаны на Gibson SG, партии без дисторшна записывались на Fender Stratocaster. Альбом был записан в собственной студии Уотерса Watersound Studios. Для записи использовалась одна из ранних моделей цифровой звуковой аппаратуры ADAT, что позволило гитаристу значительно сократить финансовые траты.

Существует два переиздания альбома, 2002 и 2010 года, в каждом из которых треклист отличается от оригинального выпуска.

Список композиций

Участники записи 
Annihilator
 Джефф Уотерс — гитары, бас-гитара, вокал, продюсирование, сведение, концепция обложки
 Рэнди Блэк — ударные

Технический персонал
 Пол Блейк — звукоинженер, помощь в сведении
 Джоэл Ван Дайк — сведение
 Эдди Шрайер — мастеринг
 Пол Арчер — обложка

Примечания 

Альбомы Annihilator